Etelbaldo da Mércia (?–757) — rei da Mércia
Etelbaldo de Wessex (856–860) — rei de Wessex
Etelbaldo de Iorque (900–904/928) — arcebispo de Iorque

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história